La  peut désigner :
 la  d'infanterie (France)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Russie)